

Фокс-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Фокс-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Фокс-Лейк — селище, штат Іллінойс
 Фокс-Лейк — переписна місцевість, штат Монтана